Het ATP-toernooi van Kuala Lumpur (indoor) (officieel het Kuala Lumpur Open) van 1995 vond plaats van 2 tot en met 8 oktober in het Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Kuala Lumpur
Kuala